Esslemont ist der Familienname folgender Personen:

 George Birnie Esslemont (1860–1917), schottischer Politiker
 Ian Cameron Esslemont (* 1962), kanadischer Schriftsteller
 John Esslemont (1874–1925), schottischer Bahai
 Peter Esslemont (1834–1894), schottischer Politiker